Zkratka VFR má následující významy:
 Velká francouzská revoluce – období francouzských dějin mezi roky 1789 až 1799
 visual flight rules – let za viditelnosti, způsob a pravidla provádění letu podle vidu, tzn. nikoli podle přístrojů
 variable frame rate – proměnná snímková frekvence

Zkratky